Odonskär kan syfta på följande platser:

Finland med Åland 

1. Uuduskeri, Satakunta, Björneborg,  (13 ha)
2. Odonskär (Föglö, Åland), 
3. Odonskären, ö i Kimitoön,  (4 ha)